Fania Szydlow Benchimol (Rio de Janeiro, 1962) é uma escritora brasileira.

Também psicóloga e nutricionista, estreou na literatura aos 50 anos, com o romance epistolar O Sofá Laranja.

Obras
 2013 - O Sofá Laranja (Tinta Negra)
 2014 - Alice 2013 – Um Rio que Ficou em Nossas Vidas (Escrita Fina)

Ligações externas
Leitura Teatral: O Sofá Laranja com Sura Berditchevsky

Escritores do Rio de Janeiro (estado)